G9 (Slovenië), een nationale weg in Slovenië
 Sectie 9, een stafafdeling in het leger; zie Sectie (militaire eenheid)
 een lampvoet, zie Bipin (lamp)